George Rodney (1. baron Rodney)
 George Rodney (2. baron Rodney)
 George Rodney (3. baron Rodney)

Zobacz też 
 George Rodney Laver